Västergadden är en klippa i Finland.   Den ligger i kommunen Hangö i den ekonomiska regionen  Raseborg  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Västergadden är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Västergadden.  Närmaste större samhälle är Hangö,  km väster om Västergadden.

Kommentarer

Källor 

Öar i Hangö
Finländska öar i Finska viken